Список эпизодов американского криминального телесериала «Восприятие», созданного Кеннетом Биллером и Майком Суссманом. Телесериал транслировался с 9 июля 2012 года по 17 марта 2015 года на канале TNT.

Доктор Дэниел Пирс — талантливый эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Доктор Пирс работает в тесном сотрудничестве с Кейт Моретти, своей бывшей студенткой, которая и завербовала его для работы с Бюро. Также в команде есть Макс Левики — ассистент доктора Пирса, и Натали Винсент — его лучший друг.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! style="padding: 0px 8px" colspan="2" rowspan="2" |Сезон
! style="padding: 0px 8px" rowspan="2" |Эпизоды
! style="padding: 0px 8px" colspan="2" |Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#CCCCCC; color:#100; text-align:center;"| 
| 1
| 10
| 9 июля 2012
| 17 сентября 2012
|-
| style="background:#9999CC; color:#100; text-align:center;"| 
| 2
| 14
| 25 июня 2013
| 18 марта 2014
|-
| style="background:#E9D241; color:#100; text-align:center;"| 
| 3
| 15
| 17 июня 2014
| 17 марта 2015
|}

Список серий

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2013-14)

Сезон 3 (2014-15)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 «Восприятие» на TV.com

Восприятие